Chris Mullin (ur. 1947) – brytyjski polityk
 Chris Mullin (ur. 1963) – amerykański koszykarz